FNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fincha (Etiopia)